Thorganby est un village du Lincolnshire, en Angleterre.
 Thorganby est un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre.